Hurel ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Hurel (1896–1982), französischer Marineoffizier und Luftfahrtpionier
 Philippe Hurel (* 1955), französischer Komponist
 Sandrine Hurel (* 1969), französische Politikerin;
 Tony Hurel (* 1987), französischer Straßenradrennfahrer

Hurel steht außerdem für:

 Hurel (Jalaid-Banner) (胡尔勒镇), eine Großgemeinde im Jalaid-Banner des Hinggan-Bundes im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China.
 Hurel (Unternehmen), französisches Textilunternehmen